Титовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Егорьевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Титовка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1042 человека, в том числе 491 мужчина и 551 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 982 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Титовка.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Егорьевского района (Алтайский край)